Schreibendorf ist die deutsche Bezeichnung für:

 Kněžice, Ortschaft in der Gemeinde Vrchlabí, Tschechien
 Písařov, Gemeinde in Tschechien
 Pisary (Międzylesie), Ortschaft in der Gmina Międzylesie, Polen
 Pisarzowice, Ortschaft in der Gmina Lubsza, Polen
 Pisarzowice, Ortschaft in der Gmina Kamienna Góra, Polen (damals Herzogtum Schweidnitz-Jauer, Königreich Böhmen)
 Sarby (Przeworno), Ortschaft in der Gmina Przeworno, Polen